Ragow ist der Name dreier Orte in Brandenburg:
 Ortsteil der Stadt Mittenwalde im Landkreis Dahme-Spreewald, siehe: Ragow (Mittenwalde) 
 Ortsteil der Stadt Lübbenau/Spreewald im Landkreis Oberspreewald-Lausitz, siehe Ragow (Lübbenau/Spreewald)
 Gemeindeteil der Gemeinde Ragow-Merz im Landkreis Oder-Spree, siehe: Ragow (Ragow-Merz)

Siehe auch:
 Ragower Mühle, Mühle und Wohnplatz in der Gemeinde Siehdichum im Landkreis Oder-Spree